«María Enríquez» puede referirse a:
 María Enríquez de Castilla (16??-1388).
 María Enríquez de Luna (1474-1539).
 Maria Enríquez de Allen (1907-1999).